Charretier, nom commun, désigne un conducteur de charrette. 

Maurice Charretier ;
Joseph Rumillet-Charretier.

Le Charretier de la Providence, roman de Georges Simenon publié en 1931.

Voir aussi